Borgarfjörður eystri – zatoka we wschodniej Islandii,
 Borgarfjörður eystri – inna nazwa miejscowości Bakkagerði, położonej nad zatoką Borgarfjörður eystri.